Рукометни турнир за жене на Олимпијским играма у Сеулу 1988. одржан у периоду од 21. септембра до 29. септембра.

На турниру је учествовало 8 репрезентација, које су у предтакмичењу биле подељене у две групе А и Б. Играло се по једноструком бод систему (свако са сваким по једну утакмицу). 

По две првопласиране екипе из група формирале су нову групу и играле по истом систему као у предтакмичењу за пласман од 1. до 4. места, а трећепласиране и четвртопласиране у групи за пласман од 5. до 8. места. Резултати међусобних сусрета екипа из исте предтакмичарске групе пренети су у нову групу.

Група А

Табела групе А 

Легенда: У = утакмица, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група Б

Табела групе Б

Група за пласман од петог до осмог места

Табела од петог до осмог места

Група за пласман од 1 до 4 места

Табела екипа од првог до четвртог места

Коначан пласман

Састави екипа победница

Види још 
 Рукомет на Олимпијским играма

Рукомет на Летњим олимпијским играма 1988.
Рукомет на Летњим олимпијским играма